Megaster är ett släkte av svampar. Megaster ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megaster